Azak bezeichnet
 alternativ die Stadt Asow

Azak ist der Familienname folgender Personen:
 Burak Azak (* 1991), türkischer Springreiter
 Walid Azak (* 1983), tunesischer Schauspieler und Comedian
 Ziya Azak, türkischer Reitsportler